Владимир Фёдорович Васильев:
 Васильев, Владимир Фёдорович (1782—1839) — тульский губернатор.
 Васильев, Владимир Фёдорович — советский работник угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.